Kvalifikation til VM i fodbold 2010 beskriver de kampe og grupperesultater, der blev spillet i perioden 2008-2009 med henblik på at finde de 32 hold til slutrunden om VM i fodbold 2010, der afholdes i Sydafrika.

Overordnet fordeling af slutrundedeltagerne 
Som arrangør af slutrunden var Sydafrika automatisk sikret deltagelse, så reelt skulle der findes 31 hold. Fordelingen af disse hold skete i første omgang på zoner, så UEFA (Europa) fik 13 repræsentanter, CAF (Afrika) fik 5 repræsentanter, AFC (Asien) og CONMEBOL (Sydamerika) hver 4 eller 5 repræsentanter, CONCACAF (Nord- og Centralamerika samt Caribien) fik 3 eller 4 repræsentanter, mens OFC fik 0 eller 1 repræsentant.

For de fire sidstnævnte konføderationer blev det endelige antal deltagere afgjort ved playoff-kampe mellem:
 CONCACAF nr. 4 og CONMEBOL nr. 5
 AFC nr. 5 og OFC-vinderen

Kvalificerede lande 

De følgende 32 lande er kvalificeret til VM i fodbold 2010:

1.Placering som den var 16. oktober 2009.
2.Tyskland blev mellem 1951 og 1990 ofte kaldet "Vesttyskland", da der i den periode også fandtes et separat Østtyskland med tilhørende landshold.
3.Deltog som Jugoslavien mellem 1930 og 1990, som FR Jugoslavien 1992 – 1998 og som Serbien og Montenegro i 2006; dette er første deltagelse som Serbien.
4.Deltog som Tjekkoslovakiet mellem 1934 og 1990; dette er første deltagelse som Slovakiet.
5.Der blev ikke spillet en kamp om tredjepladsen i 1930. USA og Jugoslavien tabte begge deres semifinaler. FIFA rangerer landene som henholdsvis treer og firer. 1930 FIFA World Cup Uruguay

UEFA (Europa) 

UEFA's 13 repræsentanter ved slutrunden blev fundet på følgende måde: Alle ni gruppevindere kvalificerede sig direkte til slutrunden. De fire sidste findes blandt toerne i hver gruppe, idet de otte bedste toere parvis spiller to playoff-kampe, hvorfra vinderne kvalificerer sig til slutrunden.

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

Gruppe 5

Gruppe 6

Gruppe 7

Gruppe 8

Gruppe 9

Playoff

Toerstillingen 
Ud over de ni puljevindere kvalificerede yderligere fire hold sig til slutrunden. Disse blev fundet blandt toerne i de ni puljer, hvor de otte bedst placerede af disse spiller parvis mod hinanden (ude og hjemme), og vinderne af hvert af disse møder kvalificerede sig til slutrunden.

Toernes indbyrdes placering blev afgjort ved, at man i seksholdsgrupperne ikke medtog resultaterne mod det dårligst placerede hold, men kun mod nummer 1, 3, 4 og 5. Dette gav følgende resultat, hvor Norge blev taberen, der ikke fik flere chancer for kvalifikation.

Kampe 
Der blev trukket lod til playoff-kampene 19. oktober 2009 i Zürich. Kampene blev spillet den 14. og 18. november 2009.

|}

Dermed kvalificerede følgende lande sig som de sidste fire fra UEFA:
 (*)
 
 
 (**)

(*):  nedlagde efterfølgende protest mod Frankrigs mål scoret i den forlængede spilletid.
(**):  kvalificerede sig på reglen om flest scorede udebanemål.

CAF (Afrika) 

I Afrika var 53 medlemmer af CAF tilmeldt til kvalifikationen, som foregår i tre runder. Turneringen fungerede samtidig som kvalifikation til African Cup of Nations 2010 i Angola. Derfor deltog også  i kvalifikationen, skønt landet som VM-slutrundevært var sikret en plads i slutrunden. På samme måde deltog  i kvalifikationsturneringen trods deres ACN-værtskab, da holdet havde chancen for at kvalificere sig til VM-slutrunden.

Tredje runde 

De 20 hold, som gik videre fra anden runde blev inddelt i fem grupper med fire hold. Vinderne af de fem grupper kvalificerede sig til VM-slutrunden i Sydafrika.

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C 

Da  og  sluttede med nøjagtigt samme pointtal, målscore og helt lige i de indbyrdes kampe, måtte vinderen findes ved en ekstraordinær playoff-kamp, der blev spillet 18. november 2009 på neutral grund i Sudan. Kampen endte med en 1-0 sejr til , der dermed kvalificerede sig til slutrunden.

Gruppe D

Gruppe E

CONMEBOL (Sydamerika) 

I Sydamerika spillede alle ti medlemmer af CONMEBOL en turnering alle mod alle (ude og hjemme), og de fire øverst placerede ved afslutningen kvalificerede sig direkte til slutrunden, mens Uruguay som det femtebedste hold spiller playoff-kampe mod fireren i CONCACAF, som blev Costa Rica.

CONCACAF (Nord- og Mellemamerika samt Caribien) 

Kvalifikationen fra CONCACAF skulle finde tre hold, der direkte kvalificerede sig til VM-slutrunden samt ét hold, der skulle spille en interkontinental playoff-match mod et hold fra CONMEBOL (Sydamerika) om yderligere en plads ved slutrunden.

Alle CONCACAF's 35 medlemslande deltog i kvalifikationsturneringen, der forløb over fire runder.

Fjerde runde 

I fjerde runde spillede de seks kvalificerede hold fra tredje runde i et gruppespil, hvor de tre øverstplacerede hold kvalificerede sig direkte til VM-slutrunden (markeret med grøn), mens nummer fire (markeret med orange) gik videre til interkontinental playoff-kampe mod nr. 5 fra CONMEBOL's gruppespil.

AFC (Asien) 

I AFC blev der spillet om fire pladser direkte i slutrunden samt én ekstra mulighed i form af en interkontinental playoff-match mod vinderen af Oceaniens kvalifikationsturnering. 43 ud af AFC's 46 medlemslande deltog i kvalifikationen, og turneringen foregik over fire runder.

Fjerde runde 
Den afgørende runde i kvalifikationen omfattede ti hold, der blev opdelt i to grupper, hvor holdene i hver gruppe spillede alle mod alle (ude og hjemme). De to bedst placerede hold i hver gruppe kvalificerede sig direkte til VM-slutrunden, mens de to treere skulle mødes i en playoff-match om den sidste mulighed for deltagelse.

Gruppe 1

Gruppe 2

Playoff 

Dermed skulle Bahrain og Saudi-Arabien mødes i en playoff-match om retten til i en interkontinental playoff-match at møde vinderen af Oceaniens repræsentant, som var New Zealand, om en plads i VM-slutrunden.

Kampene mellem Bahrain og Saudi-Arabien blev spillet 5. og 9. september i henholdsvis Bahrain og Saudi-Arabien. Resultaterne blev 0-0 og 2-2, og vinderen blev derfor fundet på reglen om udebanemål, hvorved Bahrain kvalificerede sig til kampen mod New Zealand.

OFC (Oceanien) 

I OFC's kvalifikation spillede holdene om én plads i en interkontinental playoff-match mod det hold, der sluttede som nr. 5 i AFC's kvalifikation. Alle 11 OFC-medlemmer var tilmeldt kvalifikationen, men sidenhen meldte  afbud, så 10 hold havde mulighed for at kvalificere sig til VM.

OFC-kvalifikationen var opdelt i to faser. Første runde blev afviklet som en del af South Pacific Games 2007 i Apia, hvor de tre bedste hold gik videre til anden runde. I anden runde spillede de tre hold fra første runde sammen med  om OFC's plads i interkontinental playoff.

Anden runde 

De tre kvalificerede hold fra første runde spillede sammen med  om pladsen i playoff-matchen. De fire hold spillede alle-mod-alle både ude og hjemme, og New Zealand vandt gruppen med syv points forspring til . Dermed gik newzealænderne videre til playoff-matchen, hvor modstanderen var .

Interkontinental playoff 
Der blev spillet to interkontinentale playoff-kampe for at afgøre hvilke lande, der skulle tage de sidste to pladser ved VM-slutrunden.
Kampene blev ikke trukket ved lodtrækning, men blev besluttet af FIFA som:
 AFC 5. plads – OFC vinder
 CONCACAF 4. plads – CONMEBOL 5. plads

Lodtrækningen for rækkefølgen af kampene blev afholdt den 2. juni 2009 under FIFA-kongressen i Nassau på Bahamas.

AFC 5. plads v OFC vinder 
Vinderen af OFC kvalifikations turneringen skulle spille mod vinderen af AFC kvalifikations turneringens play-off kampe mellem de to 3. placeret i AFC kvalifikations turneringens 4. runde. New Zealand kvalificerede sig til play-off kampene ved at vinde OFC kvalifikations turneringen i september 2008. Bahrain kvalificerede sig til play-off kampene ved at vinde AFC kvalifikations turneringens play-off kampe i september 2009.

|}

 kvalificerede sig dermed til VM-slutrunden.

CONCACAF 4. plads v CONMEBOL 5. plads 
Det fjerdebedst placerede hold i CONCACAF kvalifikations turneringens 4. runde (Costa Rica) skulle spille play-off kampe mod det femtebedst placerede hold fra CONMEBOL kvalifikationsturneringen (Uruguay).

|}

 kvalificerede sig dermed til VM-slutrunden.

Eksterne henvisninger 
 FIFA World Cup 2010 Qualifiers

Noter og referencer 

VM i fodbold 2010